Ciemniak steht für ein geographisches Objekt:
 Ciemniak (), Berg an der polnisch-slowakischen Grenze in der Westtatra, Karpaten, Polen
 Ciemniak (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Dunkelwalde, Kreis Osterode, Ostpreußen